Wybitnie obiecująca (WO) – najwyższa ocena przyznawana szczeniętom podczas Wystaw Psów Rasowych. W przypadku szczeniąt, które jeszcze są w fazie rozwoju trudno przyznawać ocenę szczegółową, sędzia może jedynie wydać ocenę dotyczącą psa na danym etapie rozwoju i w karcie oceny psa zaznaczyć elementy, które powinny jeszcze zostać wykształcone. Ocenę Wybitnie Obiecującą mogą dostać psy, które według sędziego będą osiągały sukcesy wystawowe.

Wystawy psów